Spisy mohou být:

 Spisy – část Starého zákona
 Spisy Josefa Škvoreckého – ediční řada
 spisy Sørena Kierkegaarda

Související články 

 Spis